Rallier ist der Familienname von:
 Jean-Joseph Rallier des Ourmes (1701–1771), französischer Mathematiker und Enzyklopädist
 Raymond Rallier du Baty (1881–1978), französischer Polarforscher

Sonstiges:
 Rallier-Insel, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Rallier-Kanal, Meerenge im Wilhelm-Archipel, Antarktis